Superpuchar Hiszpanii w piłce nożnej () – trofeum przyznawane zwycięskiej drużynie turnieju piłkarskiego rozgrywanego pomiędzy aktualnymi medalistami Mistrzostw Hiszpanii oraz finalistami Pucharu Króla w danym sezonie, a wcześniej do 2020 roku przyznawane zwycięskiej drużynie meczu rozgrywanego pomiędzy aktualnym Mistrzem Hiszpanii oraz zdobywcą Pucharu Króla w danym sezonie (jeżeli ta sama drużyna wywalczyła zarówno mistrzostwo, jak i Puchar kraju – to jej przeciwnikiem zostawał finalista Pucharu).

Historia 
W sezonie 1982 odbył się pierwszy oficjalny mecz o Superpuchar Hiszpanii. Pierwotnie brali w nim udział mistrz Hiszpanii i zwycięzca Pucharu Króla, w formie dwumeczu. Wcześniej, w latach 1940–1953 rozegrano kilka innych turniejów między mistrzem ligi hiszpańskiej a zdobywcą Pucharu (wtedy Copa del Generalísimo). Były to Copa de los Campeones (1940), Copa Presidente Federación Española de Fútbol (1941), Copa de Oro Argentina (1945/46) i Copa Eva Duarte (od 1947/48 do 1952/53).

Automatyczne zdobycie Superpucharu Hiszpanii w 1984 przez Athletic Bilbao, oraz w 1989 przez Real Madryt z powodu jednoczesnego zwycięstwa w lidze i w Pucharze Króla.

Jednak już w latach późniejszych mecze zostały rozegrane, pomimo tego, że Atlético Madryt w 1996 i FC Barcelona w 1998 oraz w 2009 również zdobyły obydwa trofea. We wszystkich trzech przypadkach drugim zespołem zostawał przegrany finalista Pucharu Króla. W dwóch pierwszych wypadkach to właśnie ten zespół zwyciężał.

W roku 1986 i 1987 Superpuchar nie został rozegrany, ponieważ zespoły nie potrafiły uzgodnić terminu.

W 2018 roku Superpuchar Hiszpanii został rozegrany po raz pierwszy jako pojedynczy mecz na neutralnym terenie, w Maroku.

12 listopada 2019 roku ogłoszono, że Superpuchar powiększy się do czterech drużyn, dwóch najlepszych drużyn La Liga oraz finalistów Pucharu Króla, i odbędzie się w Arabii Saudyjskiej przez następne trzy lata. Turniej został również przeniesiony na styczeń, aby zmniejszyć „przeciążenie” w terminarzach zespołów. Umowa spotkała się z krytyką: Jesus Alvarez, szef programów sportowych państwowego nadawcy RTVE, oświadczył, że nie będzie ubiegać się o prawa medialne do Superpucharu, w proteście przeciwko łamaniu praw człowieka i kobiet w Arabii Saudyjskiej. Prezydent Liga Nacional de Fútbol Profesional, Javier Tebas, również skrytykował tę decyzję, powołując się na łamanie praw człowieka.

Edycja 2020/2021 odbyła się w Hiszpanii, z powodu pandemii COVID-19.

Format 
Mecz o Superpuchar Hiszpanii rozgrywany jest przed rozpoczęciem każdego sezonu. Superpuchar jest rozgrywany od 2020 roku jako turniej z półfinałami i finałem pomiędzy dwoma finalistami Pucharu Króla i dwoma najlepiej sklasyfikowanymi drużynami w mistrzostwach ligi. W przypadku, gdy drużyna zdobędzie miejsce w obu rozgrywkach, do Superpucharu awansuje drużyna z najlepszymi wynikami w lidze, która nie grała w finale Pucharu Króla. W półfinale zdobywca pucharu zmierzy się z wicemistrzem ligi, a mistrz ligi z finalistą pucharu, z wyjątkiem sytuacji, gdy muszą wziąć udział drużyny z trzeciego i czwartego miejsca w lidze, wtedy rywale w półfinałach są losowani. W przypadku remisu, po upływie regulaminowego czasu gry, przeprowadza się dogrywkę. Jeżeli i ona nie wyłoni zwycięzcy, to od razu zarządzana jest seria rzutów karnych.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono i kursywą oznaczone zespoły, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju (dublet),
 wytłuszczono zespoły, które zdobyły mistrzostwo kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które zdobyły Puchar kraju,
 (II) oznaczone zespoły, które zakwalifikowały się jako wicemistrz kraju,
 (III) oznaczone zespoły, które zakwalifikowały się z 3. miejsca w mistrzostwach kraju.

Statystyka

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii finałów o Superpuchar Hiszpanii na podium oficjalnie stawało w sumie 12 drużyn. Liderem klasyfikacji jest FC Barcelona, który zdobył trofeum 14 razy.

Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według miast 
Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według kwalifikacji

Najlepsi strzelcy

pogrubiono piłkarzy, którzy nadal grają w hiszpańskich klubach.

Zobacz też 
 Primera División
 Puchar Hiszpanii

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona Królewskiego Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej 
 
 
 Lista meczów na stronie RSSSF 

Hiszpania
Rozgrywki piłkarskie w Hiszpanii